Méndez Plancarte ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Méndez Plancarte (1909–1955), mexikanischer Kleriker, Humanismusforscher und Sprachwissenschaftler
 Gabriel Méndez Plancarte (1905–1949), mexikanischer Kleriker, Dichter, Humanismusforscher und Sprachwissenschaftler